И́горь Гео́ргиевич Шиба́нов () — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 14 сентября 1944 года в Ленинграде. В 1967 году окончил ЛГИТМиК (курс З. Я. Корогодского).

В 1964 году, ещё в период учёбы, был принят в труппу Ленинградского (Санкт-Петербургского) ТЮЗа имени А. А. Брянцева.

Умер в Санкт-Петербурге. Последний выход артиста на сцену состоялся в день его 75-летия, 14 сентября 2019 года — в роли Кучумова в спектакле «Бешеные деньги». В этой же роли артист собирался выйти на сцену 21 сентября в Краснодаре в рамках проекта «Большие гастроли», но 20 сентября, через шесть дней после 75-летия Игоря Шибанова, его сердце остановилось.

Похоронен в одной могиле с отцом и братом на Кладбище Памяти жертв 9-го января (участок № 54).

Роли в театре 

 Аркаша («Трень-брень» Р. Погодин)
 Витька Парамонов («500 000 022-й» Р. Погодина)
 «Наш цирк»
 Володя, молодой учёный. Первый Буратино («Радуга зимой» М. Рощина)
 Калимер («Джельсомино в стране лжецов» по сказке Дж. Родари)
 «Наш только наш»
 Артём Максимович — комиссар («Гибель эскадры» А. Корнейчука)
 Тараканище («Наш Чуковский» по сказкам К. Чуковского)
 Озрик («Гамлет» У. Шекспира")
 «Открытый урок»
 Лори Лен («Месс-Менд» М. Щагинян)
 Чугунов Виталий Сергеевич («Работа над ошибками» Ю. Поляков)
 Шуйский («Борис Годунов» А. Пушкина)
 Дромио («Комедия ошибок» У. Шекспира)
 Повар («Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта)
 Набойкин («Тени» М. Е. Салтыкова-Щедрина)
 Рисположенский («Свои люди — сочтёмся» А. Островского)
 Шишок («Не уходи никогда» А. Александрова)
 Камергер («Ундина» Ж. Жироду)
 Лобода («Васька» С. Антонова и О. Данилова)
 Царь («Конёк-Горбунок» П. Ершова)
 Кот Базилио («Золотой ключик» А. Толстого)
 Бильбо («Баллада о славном Бильбо Бэггинсе» Д. Толкиена)
 Король Анри XXX («Бонжур, месье Перро!» Н. Слепаковой)
 Господин Пепперминт («Неделя, полная суббот» П. Маара)
 Муромский («Покойный бес» Н. Скороход)
 Матье («Самая-самая» К. Розанова)
 Эльдвин («Тяжелая трава» Л.-Э. Бросснера, Т. фон Бремсена)
 Доктор Чилтон («Поллианна» Ю. Лоттина)
 Орловский («Леший» А. Чехова)
 Миронов («Капитанская дочка» по А. Пушкину)
 Тартюф («Тартюф» Мольера)
 Джон Трелони («Остров сокровищ» Р. Стивенсон)
 Калеб Пламмер («Сверчок за очагом» по сказке Чарльза Диккенса)
 Павел Петрович («Отцы и дети» по роману И. Тургенева)
 Месье Ратинуа («Пыль в глаза» Э. Лабиша)
 Персонажи из воспоминаний («Обещание на рассвете» Р. Гари)
 Граф Глостер («Король Лир» У. Шекспира)
 Мишка («Денискины рассказы» В. Драгунского)
 Лепорелло («Маленькие трагедии» А. Пушкин)
 Беранже («Носороги» Э. Ионеско)

Фильмография 

  — Солёный пёс — отец мальчика
  — Замок — Брунсвик
  — Прибытие поезда — кондуктор
  — Брат — Николай, сотрудник милиции, одноклассник Сергея Платоновича Багрова
  — Упырь — уголовник
  — Про уродов и людей — Радлов
  — Улицы разбитых фонарей — эксперт Александр Калинин<<Сан Саныч>>
  — Империя под ударом — редактор
  — Четырнадцать цветов радуги — разводчик моста
  — Агент национальной безопасности — антиквар (3 сезон, серия «Падишах»)
  — Агентство НЛС — Петр Смирнов
  — Агентство Золотая пуля — Фонарский
  — Дневник убийцы — Фомин
  — Крот 2 — Цапфик
  — Бандитский Петербург. Фильм 5. Опер — Моисеич
  — Бедный, бедный Павел — Иван Кутайсов
  — Тайны следствия 3 — Нестор
  — Женская логика 4 — муж Зубковой
  — Новые приключения Ниро Вульфа и Арчи Гудвина
  — Опера. Хроники убойного отдела — эксперт Александр Калинин
  — Господа присяжные — Варшавчик
  — Космос как предчувствие — Эфим
  — Фаворский — юрист
  — Расписание судеб — дядя Веня
  — Опера 3. Хроники убойного отдела
  — Пером и шпагой — Кондоиди
  — Васильевский остров — Семён
  — Вербное воскресенье — повар
  — Дорожный патруль — Игорь
  — Наружное наблюдение — Беляев

Дубляж 

  — Красавица и Чудовище — Когсворт
  — Король Лев — Рафики

Озвучивание 
  — Бандитский Петербург. Фильм 4. Арестант — Антибиотик (роль Льва Борисова)
  — Бандитский Петербург. Фильм 5. Опер — вор «Косарь» (роль Евгения Меркурьева)
  — Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист — Антибиотик (роль Льва Борисова)
  — Карлик Нос — Урбан
  — Три богатыря и Шамаханская царица — боярин Антипка

Документальные фильмы 
  — Ленинградские истории

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (28 марта 1978) — за заслуги в области искусства.
 Народный артист Российской Федерации (1 декабря 1994) — за большие заслуги в области искусства.
 Орден Дружбы (5 июня 2003) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Почётный диплом Законодательного собрания Санкт-Петербурга (6 октября 2004) — за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства в Санкт-Петербурге, многолетнюю творческую деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения.
 Благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (20 февраля 2002) — за существенный вклад в развитие театрального искусства и в связи с 80-летием со дня основания.

Примечания

Ссылки 
 Страница актёра на сайте ТЮЗа им. А. А. Брянцева

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:ТЮЗ имени А. А. Брянцева
Лауреаты премии «Золотой софит»
Похороненные на кладбище Памяти жертв 9-го января